Hermann Apelt ist der Name folgender Personen:

* Hermann Apelt (Politiker, 1876) (1876–1960), deutscher Politiker (DVP, FDP/BDV), Senator in Bremen
 Hermann Apelt (Politiker, II), deutscher Verbandsfunktionär und Politiker, MdV 

Hermann Apelt steht für:
 Hermann Apelt (Schiff), Seenotkreuzer